Division I i bandy 1941 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1941. Segrarna i avdelning B, Slottsbrons IF lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 2-1 mot segraren i avdelning B, Sandvikens AIK i finalmatchen på Stockholms stadion den 2 mars 1941.

Upplägg
Gruppvinnarna i de fyra 6-lagsgrupperna gick till semifinal i slutspelet om svenska mästerskapet, och de två sämst placerade lagen i respektive nedflyttningsserie flyttades ned till Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Jörgen Wasberg, Örebro SK med 14 fullträffar..

Seriespelet

Avdelning A

Avdelning B

Avdelning C

Avdelning D

Slutspel om svenska mästerskapet

Semifinaler
IF Göta-Slottsbrons IF 0-4
IFK Rättvik-Sandvikens AIK 3-4

Slottsbrons IF-IF Göta 4-0
Sandvikens AIK-IFK Rättvik 0-0

Final
2 mars 1941: Slottsbrons IF-Sandvikens AIK 2-1 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1941 i Sverige
Bandysäsongen 1940/1941
1941